Мальчиково — название нескольких населённых пунктов:
 Мальчиково — деревня в Карагайском районе Пермского края.
 Мальчиково — деревня в Можгинском районе Удмуртской Республики.